Selecció natural, procés que dirigeix l'evolució de les espècies d'acord amb el darwinisme 
 Selecció sexual, mecanismes identificat per Charles Darwin per explicar l'evolució de les espècies 
 Selecció artificial, cria intencionada de certs trets fenotípics o combinació de trets sobre d'altres 
 Selecció jeràrquica (algorisme genètic)
 Selecció per torneig
 Selecció (algorisme genètic)
 Selecció per escalada (algorisme genètic)
 Selecció de la ruleta, forma de selecció proporcional a l'aptitud en la qual la probabilitat que un individu sigui seleccionat és proporcional a la diferència entre la seva aptitud i la dels seus competidors
 Selecció elitista (algorisme genètic), algorisme genètic que força la selecció dels membres més aptes de cada generació 
 Selecció per rang (algorisme genètic), assignació per a cada individu de la població d'un rang numèric, i la selecció es farà en base aquest rang que en la diferència absoluta de l'aptitud de l'individu 
 Tasca de selecció de Wason, trencaclosques lògic Creat el 1966 per Peter Cathcart Wason
 Selecció esportiva